Ricahembra puede designar a:
Una mujer (hembra) considerada rica
El femenino de ricohombre. También se usa el arcaísmo ricafembra.
Varios personajes históricos españoles apodados "la Ricahembra":
Leonor de Alburquerque, reina de Aragón
Teresa Gil
Guillerma II de Montcada (véase Pedro de Aragón y Sicilia)
María López de Gurrea (véase Juan II de Ribagorza y Martín de Gurrea y Aragón)
Leonor de la Vega
Juana de Mendoza (véase Gonzalo Fernández de Córdoba)
Beatriz de Albornoz y Téllez de Castilla, IX señora de Albornoz (véase Tello de Castilla)
Inés de Mauleón (véase Corella)
La Ricahembra (drama), en cuatro actos, de Manuel Tamayo y Baus (1854).

Notas